Gun Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Gun Island (Alabama)
 Gun Island (Arkansas)
 Gun Island (New Hampshire)

in Australien:
 Gun Island (Houtman-Abrolhos), eine der Pelsaert-Inseln